François Place désigne :
 François Place (1957-), écrivain et illustrateur français ;
 François Place (1989-), skieur français.